Az SC Freiburg egy német sportegyesület, amelynek női labdarúgó szakosztálya a német női első osztályban szerepel.

Sikerek 
Bundesliga 2 : 1
2010–11

Regionalliga Süd : 1
2000–01

Oberliga Baden-Württemberg : 1
1997–98 

Bezirksliga : 1
1991–92

Német bajnokság

Játékoskeret 
2022. február 13-i állapotnak megfelelően.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az SC Freiburg honlapja

Német női labdarúgócsapatok
1975-ben alapított labdarúgócsapatok
SC Freiburg